Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Surabaya du 22 au .

Dominique Monami remporte le simple dames. En finale, elle bat Lenka Němečková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry-Anne Guse et Rika Hiraki.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Bali
1997 en Indonésie
Tennis en septembre 1997